8 Mile se poate referi la:

 8 Mile Road, o stradă în sistemul de străzi al metropolei Detroit
 8 Mile (film), un film american din 2002 cu Eminem, denumit după stradă
 8 Mile (soundtrack), un album rap cu melodiile de pe coloana sonoră a filmului interpretate de Eminem și de alții
Eight Mile Plains, Queensland, o suburbie a orașului Brisbane (Australia)